Перинская — топоним в России.

 Перинская — прежнее название деревни Гришакино в Шатурском муниципальном районе Московской области.
 Перинская — прежнее название упразднённой деревни Ботино, вошедшей в состав города Шатура Московской области.